Confederação Sul-Americana de Futebol
 Congregação da Sagrada Família
 Fatores críticos de sucesso -  em inglês, Critical Success Factor
 Ciência sem Fronteiras  - um programa de pesquisa criado pelo governo Dilma Rousseff

Desambiguações de siglas